

Sigle 
 Venturi Transport Protocol  – protocollo del livello di trasporto
 Virtual Terminal Protocol  – protocollo del livello applicazioni

Informatica 
 VTP – VLAN Trunking Protocol, protocollo di rete per VLAN